Кордоба () — испанская фамилия и топоним

Фамилия 
 Кордоба, Виктор (род. 1962) — панамский боксёр.
 Кордоба, Данилсон (род. 1986) — колумбийский футболист, полузащитник японского клуба «Ависпа Фукуока».
 Кордоба, Джон (род. 1993) — колумбийский футболист, нападающий клуба «Краснодар».
 Кордоба, Диего де (1578—1630) — испанский государственный деятель, историк по Центральной и Южной Америке: Перу, Боливия, Эквадор.
 Кордоба, Иван Рамиро (род. 1976) — колумбийский футболист, центральный защитник.
 Кордоба, Иньиго (род. 1997) — испанский футболист, полузащитник клуба «Атлетик Бильбао».
 Кордоба, Оскар (род. 1970) — колумбийский футболист, вратарь.
 Кордоба, Рауль (1924—2017) — мексиканский футболист, вратарь.
 Кордоба, Фернандо Гастон (род. 1974) — аргентинский футболист, полузащитник.
 Кордоба, Хорхе Кристиан (род. 1987) — аргентинский футболист, нападающий уругвайского клуба «Ривер Плейт».
 Фернандес де Кордоба, Луис (1798—1840) — испанский генерал и дипломат.

Другое 
 Кордоба — денежная единица Никарагуа.
 Название испанского города и провинции Кордова (а также ещё ряда географических объектов).
 Кордоба — один из департаментов Колумбии.
 Проспект (авенида) Кордоба является одной из основных магистралей южной части города Буэнос-Айрес, Аргентина.

См. также 
 Кордова